Le Championnat d'Italie de football 2002-2003 est la  de la compétition qui fut remportée par la Juventus.

Classement 

|}

Buteurs 

Championnat d'Italie de football
Football D1 2002-2003
Football D1 2002-2003
Italie
Championnat Italie Football 2002-2003 Serie A
Championnat Italie Football 2002-2003 Serie A